Эле́на Кёнц (; , Кур) — швейцарская сноубордистка.

 Первая чемпионка мира в биг-эйре (2015);
 Многократный призёр этапов кубка мира в слоупстайле (всего — 2 подиума).

Спортивная карьера

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 Элена Кёнц — профиль на сайте TTR (англ.)

Сноубордисты Швейцарии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по сноуборду
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года